Hippolytidae — семейство морских креветок из отряда Decapoda (Десятиногие ракообразные).

Систематика 
На 2009 год насчитывалось 36 родов в семействе:

 Alcyonohippolyte Marin, Okuno & Chan, 2011
 Alope White, 1847
 Bathyhippolyte Hayashi & Miyake, 1970
 Birulia Bražnikov, 1903
 Calliasmata Holthuis, 1973
 Caridion Goës, 1864
 Chorismus Bate, 1888
 Cryptocheles Sars, 1870
 Eualus Thallwitz, 1892
 Eumanningia Crosnier, 2000
 Exhippolysmata Stebbing, 1915
 Gelastocaris Kemp, 1914
 Gelastreutes Bruce, 1990
 Hippolyte Leach, 1814
 Leontocaris Stebbing, 1905
 Lysmata Risso, 1816
 Merhippolyte Bate, 1888
 Mimocaris Nobili, 1903
 Nauticaris Bate, 1888
 Paralatreutes Kemp, 1925
 Paralebbeus Bruce & Chace, 1986
 Phycocaris Kemp, 1916
 Thinora Bruce, 1998
 Thorella Bruce, 1982
 Tozeuma Stimpson, 1860

Примечания 

 
Семейства ракообразных